Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Martina Navrátilová che hanno battuto in finaleZina Garrison e Lori McNeil 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (semifinali)
 Kathy Jordan /  Martina Navrátilová (Campionesse)

 Zina Garrison /  Lori McNeil (finale)
 Candy Reynolds /  Wendy Turnbull (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1987